Tyler Shattock (né le  à Salmon Arm, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHOu à la Super Serie Subway en 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Blazers de Kamloops || LHOu ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 || Blazers de Kamloops || LHOu ||58 ||7 ||9 ||16 ||51 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2007-2008 || Blazers de Kamloops || LHOu ||48 ||9 ||14 ||23 ||45 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2008-2009 || Blazers de Kamloops || LHOu ||68 ||30 ||39 ||69 ||82 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2009-2010 || Blazers de Kamloops || LHOu ||42 ||22 ||28 ||50 ||65 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Hitmen de Calgary || LHOu ||30 ||8 ||20 ||28 ||26 ||21 ||5 ||12 ||17 ||24
|-
| 2010|| Hitmen de Calgary || Coupe Memorial || || || || || || 4 ||2 ||5 ||7 ||0
|-
|2010-2011 || Rivermen de Peoria || LAH ||67 ||3 ||12 ||15 ||60 || 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2011-2012 || Rivermen de Peoria || LAH ||65 ||7 ||8 ||15 ||20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Rivermen de Peoria || LAH || 62|| 4|| 8|| 12|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || IceMen d'Evansville || ECHL ||3 || 3|| 2|| 5|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 61|| 6|| 14|| 20|| 38|| 9|| 1|| 1|| 2|| 7
|-
|2014-2015 || Sharks de Worcester || LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Thunder de Stockton || ECHL || 65|| 23|| 40|| 63|| 101||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 59 || 14 || 21 || 35 || 34 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||37 ||7 ||16 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Aces de l'Alaska || ECHL ||35 ||7 ||9 ||16 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Braehead Clan || EIHL ||39 ||10 ||18 ||28 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-

Trophées et distinstions

Ligue de hockey de l'Ouest 

 Il remporte la Coupe Ed Chynoweth avec les Blazers de Kamloops en 2009-2010.

Notes et références 

Naissance en février 1990
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des IceMen d'Evansville
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)